MFA poate fi:

 MFA Mizil, fabrică de armament din România
 Asociația de Fotbal a Maltei, în limba engleză Malta Football Association
 Steaua MFA București, club de handbal masculin din București, România